Bárbara (película) puede referirse a:

 Bárbara, película argentina dirigida en 1980 por Gino Landi, con Raffaela Carrá
 Barbara, película alemana de 2012 con Barbara Hoss.
 Barbara, película francesa de 2017 por Mathieu Amalric.
 Bárbara, película boliviana de 2017 por Pedro Antonio Gutiérrez.